La nazionale di pallavolo femminile della Corea del Nord è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Corea del Nord ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Corea del Nord.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Giochi asiatici

Goodwill Games

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile della Corea del Nord

 
Pallavolo